Гидроарсена́т ба́рия (ки́слый мышьяковоки́слый ба́рий, химическая формула — BaHAsO) — неорганическая, кислая бариевая соль мышьяковой кислоты. 

При стандартных условиях, гидроарсенат бария — бесцветные кристаллы, не растворимые в воде. Образует кристаллогидрат.

Физические свойства 
Гидроарсенат бария образует бесцветные кристаллы, не растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава BaHAsO•HO.

Химические свойства 
 При нагревании кристаллогидрат теряет воду:

 При сильном нагревании, образуется диарсенат бария:

Литература 
 
 

бария
Соединения бария по алфавиту
Соли бария